

Astronomia 
 13678 Shimada – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Shimada – città giapponese della prefettura di Shizuoka

Moda 
 Shimada – acconciatura femminile in Giappone, simile allo chignon

Personaggi Anime e manga 
 Kambei Shimada – personaggio dell'anime giapponese Samurai 7, ispirato al personaggio ideato da Akira Kurosawa ne I sette Samurai

Persone 
 Bin Shimada (1954) – doppiatore giapponese
 Kyūsaku Shimada (1955) – attore giapponese
 Masahiko Shimada (1961) – scrittore giapponese
 Michiru Shimada (1959-2017) – sceneggiatrice giapponese
 Shigetarō Shimada (1883-1976) – ammiraglio giapponese, attivo durante la seconda guerra mondiale
 Shōgo Shimada (1905-2004) – attore giapponese
 Shōzō Shimada (1933-2016) – pittore giapponese
 Sōji Shimada (1948) – scrittore giapponese 
 Takahiro Shimada (1965) – ex calciatore giapponese
 Thomas Shimada (1975) – ex tennista giapponese
 Yōko Shimada (1953-2022) – attrice giapponese